Зимний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль 2019 года (, ) — 14-е региональные международные комплексные спортивные соревнования по зимним видам спорта в рамках Европейского юношеского Олимпийского фестиваля для молодых спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет, представлявших европейские государства. Фестиваль прошёл с 10 по 15 февраля в городах Боснии и Герцеговины — Сараево и Источно-Сараево.

Выбор места проведения 
Изначально Сараево и Источно-Сараево должны были принимать фестиваль 2017 года, в то время как хозяином подобных соревнований 2019 года был выбран турецкий Эрзурум. Однако, в связи с тем, что Сараево и Источно-Сараево не успевали с подготовкой к соревнованиям к запланированному времени, в ноябре 2015 года боснийская и турецкая стороны договорились обменяться турнирами, и Фестиваль-2017 прошёл в Эрзуруме, спортивные объекты которого, построенные к Универсиаде-2011, уже отвечали необходимым требованиям.

Церемония открытия 
Церемония открытия XIV зимнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля состоялись 10 февраля 2019 года в 19:00 по местному времени на стадионе «Кошево», крупнейшей спортивной арены Боснии и Герцеговины. Само представление получило название «Создаём вместе» (, ). Огонь Олимпийского фестиваля зажгла боснийская дзюдоистка Лариса Церич, а старт соревнованиям дал член Президиума страны Милорад Додик.

Соревнования 
В рамках XIV зимнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля состоялись соревнования в 8 видах спорта.

Номера в скобках указывают количество комплектов медалей, разыгрывавшихся в конкретной дисциплине.

  Биатлон (5)
  Горнолыжный спорт (5)
  Кёрлинг (1)
  Лыжные гонки (7)
  Сноуборд (4)
  Фигурное катание (2)
  Хоккей с шайбой (1)
  Шорт-трек (7)

Календарь

Страны-участницы 
В соревнованиях приняли участие 911 спортсменов из 46 стран.

В скобках указано число спортсменов от каждой национальной делегации.

Медальный зачёт 
Награды Зимнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля 2019 получили представители 21 национальной делегации. Спортсмены Боснии и Герцеговины, страны-хозяйки фестиваля, наград не завоевали.

Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории.

Церемония закрытия 
На церемонии закрытия, прошедшей 15 февраля 2019 года у администрации города Источно-Сараево, выступили музыкальные группы из Сербии «Ван Гог» и «». Фестиваль официально закрыл Милорад Додик, передав олимпийский флаг мэру финского Вуокатти, который примет следующие подобные соревнования в 2021 году.

Примечания 

Спорт в Боснии и Герцеговине в 2019 году
Международные спортивные соревнования в Сараеве
Февраль 2019 года
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль